DOI eller Doi kan syfta på:

 DOI – ett permanent identifieringsnummer som ges till elektroniska dokument, se Digital object identifier
 DOI – en psykedelisk drog ur fenetylamin-familjen, se 4-Jod-2,5-dimetoxiamfetamin
 DOI –  USA:s inrikesministerium och en del av USA:s federala regering engelska Department of the Interior, se USA:s inrikesdepartement
 Pulau Doi – en ö i Indonesien